Recouvrance, quartier historique de Brest (France).
 La Recouvrance, aviso-goélette, ambassadeur de la ville de Brest, du nom du quartier de Brest.
 Recouvrance, commune du Territoire de Belfort.
 Recouvrance, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Banogne-Recouvrance.

Voir aussi
 Église Notre-Dame-de-Recouvrance d'Angers.
 Église Saint-Sauveur de Recouvrance dans le quartier du même nom à Brest.
 Pont de Recouvrance, à sa construction le plus grand pont levant d'Europe, à Brest, du nom du quartier du même nom.

Homonymie de toponyme